Поселянин:
 Поселянин (мужской), Поселянка (женский) — селянин, сельский обыватель, деревенский житель, мужик, крестьянин, пахарь, пахатник, землепашец, хлебодел, земледелец; вообще чёрный деревенский народ. 
 Поселянин, Евгений Николаевич (настоящая фамилия Погожев) — русский публицист и духовный писатель, автор книг, статей и очерков православного характера.

См. также 
 Поселяне